Bellerophon (geslacht), een uitgestorven geslacht van slakken (gastropoden)
 Bellerophon (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Bellerophon (Under the Dome), een album van de muziekgroep Under the Dome
 1808 Bellerophon, planetoïde
 51 Pegasi b, officiële naam Dimidium, ook Bellerophon genoemd, een exoplaneet op ongeveer 50 lichtjaar van de aarde verwijderd in het sterrenbeeld Pegasus